Virtualisierung steht für:

 Virtualisierung (Informatik), ein Verfahren zur Ressourcenteilung
 Virtualisierung von Hochschulen-Teilbereichen, siehe E-Campus
 Virtualisierung von Geschäftsprozessen und Arbeitswelten, siehe E-Mobility (Geschäftsprozesse)